Gál Tímea (Budapest, 1984. szeptember 25. –) válogatott magyar labdarúgó, hátvéd

Pályafutása

Klubcsapatban

A válogatottban
2004 és 2015 között 68 alkalommal szerepelt a válogatottban.

Sikerei, díjai
 Magyar bajnokság
 bajnok: 2006–07, 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2012–13
 2.: 2003–04, 2005–06, 2008–09
 3.: 2006–07, 2007–08
 Magyar kupa
 győztes: 2005, 2010, 2013
 döntős: 2008, 2011

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Források
 
 
 
 
 

1984-ben született személyek
Élő személyek
Budapesten született személyek
Magyar női labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
Az MTK női labdarúgói
Az Astra Hungary FC labdarúgói